Kratovo (Noord-Macedonië), een stad in Noord-Macedonië
Kratovo (Priboj), een plaats in Servië
Kratovo (Rusland), een stad in Rusland